Johan Kahl kan syfta på:

 Johan Kahl (konstnär)
 Johan Kahl (psalmförfattare)